Крупнейшим городом Ливии является Триполи — столица страны и центр исторической области Триполитания на западе страны. Вторым по численности населения является город Бенгази — центр исторической области Киренаика (Пентаполис) на востоке страны. Другие относительно крупные города также расположены на побережье Средиземного моря: Мисрата и Хомс в Триполитании, Тобрук, Дерна, Аль-Байда, Эль-Мардж и Адждабия в Киренаике. Для внутренних пустынных районов страны характерны города-оазисы Гадамес, Сабха, Аубари и Вазин.

Крупнейшие города Ливии

См. также 
 Административное деление Ливии — провинции Ливии и их расположение.
 Зинтан

Примечания

Литература

Ссылки 
 World Gazetteer: Список крупнейших городов Ливии 
 История населения городов Ливии 

 
Ливия
Списки:Ливия